Bhatta ist der Familienname folgender Personen:

 Damber Dutta Bhatta (* 1970), nepalesischer Boxer
 Jayarashi Bhatta (* um 770; † um 830), indischer Philosoph
 Rabin Bhatta (1924–2004), indischer Boxer

Siehe auch:
 Batta
 Batha
 Bata